Побива́ние камня́ми шайта́на () — ( джамарат (мн.ч.); в ед.ч. — джа́мра) часть ритуала ежегодного паломничества в священный город мусульман Мекка (Саудовская Аравия). Мусульманские паломники бросают камешки в три стены (до 2004 года столбы), которые называются джамарат. Стены находятся в долине Мина к востоку от Мекки.

Порядок совершения ритуала 

Побивание камнями — это один из обязательных ритуальных актов, которые должны быть выполнены во время хаджа. Ритуал представляет собой символическую реконструкцию события из жизни пророка Ибрахима (Авраама), который бросал камни в шайтана, искушавшего ослушаться Бога и сохранить сына Исмаила (Измаила).

Во время праздника Курбан-байрам (10-й день месяца зуль-хиджа) паломники должны бросить семь камней в один большой джамрат. После побития камнями каждый паломник должен отрезать или сбрить волосы. В следующие два дня они должны поразить семью камушками каждую из трёх стен. Таким образом, каждый паломник должен бросить не менее 49 камешков. Если паломники остаются в Мине ещё на один день, то они должны снова бросить камни в каждую стену семь раз. Камни, используемые для побивания, традиционно собираются либо в Мине, либо в Муздалифе, на равнине к юго-востоку от Мины, в ночь перед первым метанием.

Замена джамаратов 

До 2004 года джамараты были построены в виде высоких столбов. После хаджа 2004 года, власти Саудовской Аравии в целях безопасности заменили столбы на стены; многие люди случайно бросали камешки в людей на другой стороне. Чтобы облегчить доступ к джамаратам вокруг них был построен одноярусной пешеходный мост, который называется Мост Джамарат.

Джамараты имеют следующие названия (начиная с востока):
 Первый джамрат (аль-джамра аль-уля), или Малый джамрат ();
 Средний джамрат ();
 Большой джамрат (), или Джамрат Акабы ().

До 2004 года, расстояние между малым и средним джамратом было 150 метров, а между средним и большим — 225 метров.

Инциденты 

Ритуал побивания камнями шайтана считается наиболее опасной частью паломничества, так как в движущейся толпе паломники могут задохнуться или быть затоптанными. Для безопасности паломников, джамраты в виде столбов были заменены на стены, что облегчило и ускорило забивание камнями. Из-за увеличивающегося с каждым годом числа паломников, Мост Джамарата также был расширен.

Согласно преданию, во время своего единственного хаджа пророк Мухаммед совершил последнее побитие камнями сразу после полуденной молитвы. В связи с этим многие паломники также стремятся совершить этот обряд сразу после полуденной молитвы, что приводит к давке. Многие богословы считают, что ритуал можно совершить в любое время между полуднем и закатом.

В 2006 году в давке возле джамрата погибло около 346 паломников и ранено около 289 человек. В сентябре 2015 года в результате давки погибло более 2.4 тыс. паломников.

Власти Саудовской Аравии тратят большие средства на обеспечение мер безопасности паломников, связанных с ритуалом побивания шайтана.

Примечания

Литература 

 

Сатана